Ко́рнел Са́лата (; 24 января 1985, Каменица-над-Гроном) — защитник клуба «Комарно». Выступал в сборной Словакии.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру начал в клубе «Штурово» из одноимённого города. В 2005 году перешёл в клуб «Матадор» из города Пухов, в составе которого провёл 29 матчей и забил 4 мяча. В 2006 году перешёл в братиславский клуб «Артмедиа», провёл 7 матчей, после чего был отдан в аренду в «Дуклу» из города Банска-Бистрица, в составе которой провёл 2007 год, сыграв 17 матчей и забив 4 мяча в ворота соперников. В 2008 году вернулся в клуб «Артмедиа», где и доиграл сезон, проведя 13 матчей, забив 2 гола и став, вместе с командой, чемпионом и обладателем Кубка Словакии. Кроме того, сыграл 6 матчей в квалификационных раундах Лиги чемпионов и 2 матча в первом раунде последнего в истории розыгрыша Кубка УЕФА против «Спортинга» из Браги. В сезоне 2008/09 сыграл 29 матчей, в которых забил 7 мячей, и помог команде дойти до финала Кубка, в котором, однако, «Артмедиа» уступила «Кошице» со счётом 1:3.

Летом 2009 года перешёл в братиславский «Слован», в составе которого дебютировал 5 июля, выйдя в стартовом составе в матче за Суперкубок Словакии, в котором «Слован» добился победы над «Кошице» со счётом 2:0. А уже 10 июля дебютировал за новый клуб в чемпионате страны, в матче против клуба «Сеница» из одноимённого города. Тем же летом сыграл за «Слован» 4 матча в квалификационных раундах Лиги чемпионов и 2 матча в плей-офф раунде первого в истории розыгрыша Лиги Европы против амстердамского «Аякса».

В январе 2011 года перешёл в «Ростов».

27 июля 2013 года на правах годичной аренды перешёл в «Томь».

5 сентября 2014 года вернулся на родину в «Слован» и сразу был отдан в аренду в «ДАК 1904».

В январе 2015 после окончания арендного соглашения с «ДАК 1904» вернулся в «Слован».

В сборной 
В составе главной национальной сборной Словакии дебютировал 24 мая 2008 года, выйдя на замену в конце проходившего в Лугано товарищеского матча со сборной Швейцарии, а 6 июня 2009 года дебютировал в отборочном цикле к чемпионату мира 2010 года, выйдя на замену во втором тайме проходившего в Братиславе матча против сборной Сан-Марино.

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 29 матчей / 1 гол; 13 побед, 6 ничьих, 10 поражений.

Достижения 
 «Артмедиа Петржалка»
 Чемпион Словакии: 2007/08
 Вице-чемпион Словакии: 2006/07
 Обладатель Кубка Словакии: 2007/08
 Финалист Кубка Словакии: 2008/09
 «Слован»
 Вице-чемпион Словакии: 2009/10, 2015/16, 2016/17, 2017/18
 Обладатель Кубка Словакии: 2009/10, 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Словакии: 2009

Примечания

Ссылки 

 Профиль игрока на официальном сайте клуба «ДАК 1904»
 Профиль игрока на сайте Словацкого футбольного союза
 
 Профиль игрока на сайте «КП-Ростов»
 Профиль на официальном сайте ФК «Ростов» 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Штурово»
Игроки ФК «Пухов»
Игроки ФК «Петржалка»
Игроки ФК «Дукла» Банска-Бистрица
Игроки ФК «Слован» Братислава
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК ДАК 1904